«Чёрные Рыцари» () — пилотажная группа ВВС Сингапура. Группа летает на шести американских многофункциональных лёгких истребителях четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon.

История 
Эскадрилья была сформирована через пять лет после создания ВВС Сингапура и через восемь лет после образования самого государства Сингапур. Первоначально группа носила название «Ред Оспрей», но в 1974 году получила новое название «Чёрные Рыцари». В течение десяти лет выступала на британских самолётах Hawker Hunter, затем летала на F-5, A-4SU Super Skyhawk. В 2000 году получила шесть истребителей F-16.

Тренировки 
Команда была сформирована только после того, как пилоты и наземные службы прошли строгий отбор в соответствии с рекомендацией. Для рассмотрения возможности выбора пилота в группу, каждый лётчик-истребитель должен был налетать не менее 1000 летных часов.

Самолёты

Галерея

Ссылки 
Официальный сайт

Пилотажные группы
Современные аэробатические команды